«Тихое место 3» () — будущий американский постапокалиптический фильм ужасов, продолжение картины «Тихое место 2», продюсером и сценаристом которого является Джон Красински. Главные роли в фильме сыграют Ноа Джуп и Миллисент Симмондс.

Сюжет 
В центре сюжета история семьи Эббот, члены которой скрываются от монстров с острым слухом.

В ролях 
 Ноа Джуп
 Миллисент Симмондс

Производство и премьера 
В мае 2021 года актриса Эмили Блант рассказала, что у Джона Красински есть планы снимать продолжение «Тихого места 2». По её словам, Красински ждал выхода в прокат второй части франшизы, чтобы оценить реакцию на неё публики. В июле того же года Блант подтвердила, что Красински работает над третьей частью и что он намерен снова занять режиссёрское кресло. В феврале 2022 года был официально анонсирован фильм «Тихое место 3» с выходом в прокат в 2025 году. На этом этапе Красински является продюсером проекта наряду с Майклом Бэем, Эндрю Формом и Брэдом Фуллером. Исполнительным продюсером стала Эллис Сигер. Неясно, станет ли режиссёром Красински или этот пост займёт кто-то другой.

Примечания 

Фильмы США 2025 года
Фильмы ужасов США
Постапокалиптические фильмы